Boca de Aroa peut désigner :

Boca de Aroa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón ;
 Boca de Aroa : capitale de la paroisse civile de Boca de Aroa, dans la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme